Гула́к-Артемо́вський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гулак-Артемовський Петро Петрович (1790—1865) — український письменник, учений, перекладач, поет.
 Гулак-Артемовський Семен Степанович (1813—1873) — небіж Петра Гулака-Артемовського, український композитор.
 Гулак-Артемовський Олексій Львович (1837 — бл. 1905) — лікар, збирач народних пісень, двоюрідний небіж Семена Гулака-Артемовського.
 Гулак-Артемовський Яків Петрович (1861—1939) — український краєзнавець, музичний і громадський діяч.

Див. також 
 Гулак